Christaller ist der Familienname folgender Personen:

 Else Schubert-Christaller (1891–1982), deutsche Autorin
 Erdmann Gottreich Christaller (1857–1922), deutscher Schriftsteller und evangelischer Pfarrer
 Frida Christaller (1898–1991), deutsche Bildhauerin
 Helene Christaller (1872–1953), deutsche Schriftstellerin
 Johann Gottlieb Christaller (1827–1895), deutscher Missionar und Sprachforscher
 Paul Gottfried Christaller (1860–1950), deutscher Sprachforscher
 Thomas Christaller (* 1949), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Walter Christaller (1893–1969), deutscher Geograph